Afternoon – commedia di Ouida del 1883
 Afternoon – rivista giapponese di seinen manga
 Afternoon – EP dei Mae del 2010
 Afternoon – film del 2015 diretto da Tsai Ming-liang